Letzenberg ist der Ortsname von

 Letzenberg (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Letzenberg (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern

Letzenberg ist ein Berg
 Letzenberg (Malsch), ist ein Berg am Übergang zwischen Kraichgau und Oberrheingraben, er liegt zwischen den Orten Malsch (bei Heidelberg) und Malschenberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg. Auf ihm steht die Wallfahrtskapelle (Letzenberg), welche seit 2015 Namensgeber für eine Seelsorgeeinheit bzw. Kirchengemeinde ist.